De 29e editie van de UEFA Cup werd door Galatasaray gewonnen in de finale tegen het Engelse Arsenal FC. Het was de allereerste zege voor een Turkse club in een Europese beker.

Voorronde

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde 
 De volgende clubs komen uit de Champions League en eindigden derde in hun poule:
Bayer Leverkusen, Arsenal FC, Borussia Dortmund, Sturm Graz, Olympiakos Piraeus, Rangers FC, Spartak Moskou, Galatasaray.

1/8ste finale

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

 *  Vet is bekerwinnaar

Externe links 
Officiële website
Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1999/00